Bryan Beller (1971) – bassista statunitense 
 Jana Beller (1990) – modella russa naturalizzata tedesca
 Nicola Beller Carbone (...) – soprano tedesco